Carminucci ist der Nachname folgender Personen:

 Giovanni Carminucci (1939–2007), italienischer Turner
 Pasquale Carminucci (1937–2015), italienischer Turner